Abdul Kalam ist der Familienname folgender Personen:

* A. P. J. Abdul Kalam (1931–2015), indischer Politiker, Staatspräsident 2002 bis 2007 
 Muhd Sharom Abdul Kalam (* 1985), malaysischer Fußballspieler